Termin TMT se može odnositi na:
 Tiol S-metiltransferaza
 Turkmenistanski manat